Долото́ — плотничий или столярный инструмент, предназначенный для выдалбливания отверстий, гнёзд, пазов и т. п. Обычно имеет вид насаженного на рукоятку продолговатого металлического бруса с заточенным рабочим концом. Снабжено рукояткой, обычно изготовленной из древесины твердых пород дерева. С торцевой стороны на рукоятку обязательно насаживается металлическое кольцо, для предотвращения раскалывания рукоятки от ударов молотка или киянки. При работе долото обычно держат одной рукой, прикладывая режущим концом к обрабатываемой детали и другой рукой нанося удары молотком или киянкой по рукоятке.

Долото отличается от стамески способом применения: при работе долотом производятся удары по рукоятке, а по стамеске удары обычно не наносят. Другое отличие долота от стамески — более толстый металлический стержень. Непрофессионалы часто используют стамески вместо долота.

Буровое долото 

Также существуют буровое долото́, например, шарошечное долото или лопастное долото, — инструмент для бурения нефтяных, газовых, водяных, геологоразведочных и других скважин. Лопастные долота применяются для разбуривания твёрдых пород (например, гранитов) и обычно оснащаются вмонтированными крупными кристаллами технических алмазов (англ. — PDC — polycrystalline diamond compact).

Буровое долото получило своё название из-за устаревшего теперь ударного способа бурения. Сейчас бурение пород выполняется посредством вращения долота с одновременной нагрузкой на него и подачей бурового раствора сквозь промывочные отверстия в долоте, который за счёт гидроимпульсного эффекта предварительно размывает горную породу, а также обеспечивает вынос измельчённой разбуренной породы из скважины, смазку и охлаждение долота. Разделяют 4 класса буровых долот по характеру воздействия на породу: дробящие шарошечные, дробяще-скалывающие шарошечные, истирающе-режущие алмазные, режуще-скалывающие лопастые.

Хирургическое долото 
Также долотом называют хирургический инструмент, предназначенный для долбления костей (трепанации) при хирургических операциях и вскрытии.

См. также 
 Буровая установка
 Нефтедобыча

Примечания

Литература 
 
 ГОСТ 1185-80

Ссылки 

Столярные инструменты
Плотницкий инструмент